Спартанець — громадянин стародавньої держави Спарта в Греції на півдні півострова Пелопоннес.

 Михайло Москалюк (псевдо: «Спартан») — сотник УПА;
 Спартан — сорт яблуні;
  — американський політичний трилер 2004 року.

Програмне забезпечення 
 Spartan — браузер від Microsoft;
  — відеогра в жанрі Beat 'em up, яка в Японії відома як Spartan X (1984);
  — відеогра в жанрі покрокової стратегії (2004);
 Spartan: Total Warrior — відеогра жанру Hack and slash і action-adventure (2005).

Військова та спеціальна техніка 
  — американська протиракета системи протиракетної оборони;
 Alenia C-27 Spartan — європейський військово-транспортний літак;
 FV103 Spartan — бронетранспортер, модифікація CVR(T), бойова гусенична машина розвідки;
 KRAZ Spartan — український бронеавтомобіль, що виготовляється на Кременчуцькому автозаводі за ліцензією компанії Streit Group;
  — виробник пожежних машин у США.